Волнения в Гралеме может означать:

 Волнения в Гарлеме (1935) — беспорядки, начавшиеся после слухов о том, что сотрудники магазина избили чернокожего подростка;
  — беспорядки, которые начались после того, как офицер полиции выстрелил в чернокожего солдата армии США;
  — беспорядки, начавшиеся после того, как лейтенант полиции застрелил чернокожего подростка.